Martin Luther ist der Name folgender Personen:

* Martin Luther (1483–1546), deutscher Theologe und Reformator
 Martin Luther (Unterstaatssekretär) (1895–1945), deutscher Ministerialbeamter
 Martin Christian Luther (1883–1963), deutschbaltischer Unternehmer und estnischer Politiker (DbPE)

Martin Luther ist der Vor- und Zwischenname folgender Personen:
 Martin Luther King (1929–1968), US-amerikanischer Baptistenpastor und Bürgerrechtler
 Martin Luther King III (* 1957), US-amerikanischer Menschenrechtler
 Martin Luther McCoy (* 1970), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler

Martin Luther steht für:

Filme:
 Martin Luther (1923), deutscher Film von Karl Wüstenhagen
 Martin Luther (1953), deutsch-US-amerikanischer Film von Irving Pichel
 Martin Luther (1981), deutscher Dokumentarfilm von Joachim Hadaschik
 Martin Luther (Bundesrepublik Deutschland 1983), deutscher Film von Rainer Wolffhardt
 Martin Luther (DDR 1983), deutscher Film von Kurt Veth
 Martin Luther (Helga Schütz), unveröffentlichter deutscher Film von Lothar Warneke

Sonstiges:
 Dampflokomobil Martin Luther, Industriedenkmal in Namibia

Siehe auch:
 Lutherfilm, Filme über das Leben und Wirken des Reformators Martin Luther
 Luther Martin (1748–1826), US-amerikanischer Politiker und Gründervater